Martinesi – abitanti di Martina Franca
Martinesi – abitanti di San Martino sulla Marrucina